Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2017 si sono tenute l'11 giugno.

Provincia di Gorizia

Gorizia 

Fonti: CandidatiBallottaggioListe

Provincia di Pordenone

Azzano Decimo 

Fonti: CandidatiListeSeggi

Friuli-Venezia Giulia
2017